

Мічурінський — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Мічурінський — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Мічурінський — селище, Іскітимський район, Новосибірська область
 Мічурінський — селище, Новосибірський район, Новосибірська область
 Мічурінський — селище, Рубцовський район, Алтайський край